Cornelis Richard Anton van Bommel (1790-1852) – vescovo di Liegi
 Hendrik van Bommel – teologo olandese 
 Mark van Bommel (1977-) – allenatore ed ex-calciatore olandese